2 miejscowości w Polsce: 

 Wrocanka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec 
 Wrocanka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe